Большое Тетерье — озеро в Шумихинском районе Курганской области России. Расположено в 8 км на юг от города Шумихи. Добраться до озера можно по автомобильной дороге: Шумиха — Столбово — Майлык.  Высота над уровнем моря — 161,6 м.

Растительность и животный мир 
В озере обитают рыбы: карась, карп, щука, сиг, рипус.

Отдых 
На озере находится охотничья база Шумихинского РООиР.

Примечания

Ссылки 
 Озера Зауралья

Озёра Шумихинского района